Goarskirche ist der Name von Kirchen, die das Patrozinium des heiligen Goar tragen. Dazu zählen:
*St. Goar (Flieden), Hessen
 St. Goar (Hesborn) in Hallenberg, Nordrhein-Westfalen
 Stiftskirche in St. Goar, Rheinland-Pfalz
 Katholische Kirche St. Goar und St. Elisabeth in St. Goar, Rheinland-Pfalz
 Pfarrkirche St. Goar (Muri), Kanton Aargau, Schweiz

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)